Strauch steht für:
 Strauch bzw. Gehölz, eine Wuchsform von Pflanzen
 Strauch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Strauch ist der Name folgender

Orte:
 Strauch (Simmerath), Ort in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Strauch (Großenhain), Ortsteil der Stadt Großenhain, Landkreis Meißen, Sachsen
 Strauch (Kürten), Ortsteil von Kürten, Nordrhein-Westfalen
 Strauch (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

geografischer Objekte
 Strauch (Berg), 643,0 m hoher Berg im Rothaargebirge nordöstlich von Birkelbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW

Siehe auch:

 Schtrauch